Regierung Santer-Poos steht für folgende Regierungen Luxemburgs:
 Regierung Santer-Poos I (1984 bis 1989)
 Regierung Santer-Poos II (1989 bis 1994)
 Regierung Santer-Poos III (1994 bis 1995)